Sound of the Street — дебютный альбом британского электронного проекта DMX Krew, выпущенный на лейбле Aphex Twin 'а — Rephlex в 1996 году.

Список композиций 
 Sound of the Street
 Rock to the Beat
 Dance to the Beat
 Funky Feelin'
 Sound of the DMX
 Move My Body
 Inside Your Mind
 Emerging Technology
 Rock Your Body 2
 Anybody Out There?

Ссылки 
 Sound of the Street на discogs.com
 Официальный сайт

Альбомы 1996 года
Дебютные альбомы 1996 года